

Geografia

Austria

Comuni 
 Kirchberg am Wagram – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Kirchberg am Walde – comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Kirchberg am Wechsel – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Kirchberg an der Pielach – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Kirchberg an der Raab – comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Kirchberg bei Mattighofen – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Kirchberg in Tirol – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Kirchberg ob der Donau – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)
 Kirchberg-Thening, già Kirchberg – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Kirchberg – frazione del comune di Eugendorf nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Kirchberg – frazione del comune di Klein Sankt Paul nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Kirchberg – frazione del comune di Maria Lankowitz nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Kirchberg – frazione del comune di Sankt Pantaleon nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Kirchberg an der Wild – ex comune ora frazione del comune di Göpfritz an der Wild nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Francia 
 Kirchberg – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania

Comuni 
 Kirchberg – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchberg – città nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Kirchberg (Hunsrück) – città nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Comunità amministrativa di Kirchberg (Hunsrück) – comunità amministrativa nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)
 Kirchberg an der Iller – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Kirchberg an der Jagst – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Kirchberg an der Murr – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Kirchberg im Wald – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Erlbach-Kirchberg – comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Kirchberg – frazione del comune di Bad Reichenhall nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kirchberg – frazione del comune di Lollar nel distretto di Gießen (Assia)
 Kirchberg – frazione del comune di Kröning nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Kirchberg – ex comune ora frazione del comune di Niedenstein nel distretto di Kassel (Assia)
 Kirchberg – ex comune ora frazione del comune di Schönberg nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Kirchberg – ex comune ora frazione della città di Jülich nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kirchberg – ex comune ora frazione del comune di Seesen nel circondario di Goslar (Bassa Sassonia)
 Kirchberg vorm Wald – ex comune ora frazione del comune di Tiefenbach (Passavia) nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Lussemburgo 
 Kirchberg – quartiere del comune di Lussemburgo nel cantone di Lussemburgo (Distretto di Lussemburgo)

Repubblica Ceca 
 Kirchberg – antico nome tedesco di Kostelní, frazione del comune di Kraslice nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)

Romania 
 Kirchberg – antico nome tedesco di Chirpăr, comune nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Slovenia 
 Kirchberg (o Kirchberg in den Windischen Büheln) – antico nome tedesco di Cerkvenjak, comune nell'Oltredrava

Svizzera 
 Kirchberg – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia  (Canton Berna)
 Kirchberg – comune nel distretto del Toggenburgo (Canton San Gallo)
 Kirchberg – frazione del comune di Thundorf nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)

Persone 
 Heinrich von Kirchberg (post 1225-post 1282) – giurista tedesco
 Konrad II von Kirchberg-Wallhausen (...-1375) – religioso tedesco
 Ernst von Kirchberg (...-post 1379) – storico tedesco
 Sigmund Fugger von Kirchberg und Weißenhorn (1542-1600) – religioso tedesco
 Paul Fugger von Kirchberg und Weißenhorn (1637-1701) – politico tedesco
 Christian von Kirchberg (1726−1772) – magistrato tedesco
 Hartmann Fugger von Kirchberg (1829-1899) – giurista e politico tedesco
 August Kirchberg (1863-1945) – dirigente d'azienda tedesco
 Helmut Kirchberg (1906-1983) – ingegnere minerario e accademico tedesco
 Anna Metze-Kirchberg (1907-2004) – scrittrice tedesca
 Ursula Kirchberg (1938) – illustratrice tedesca
 Christian Kirchberg (1947) – giurista tedesco
 Hans-Peter Kirchberg (1956) – musicista tedesco
 Martina Kirchberg (1957) – aviatrice tedesca
 Johannes Kirchberg (1973) – cantante e attore tedesco

Altro 
 Castello di Kirchberg – castello di Kirchberg an der Jagst (Germania)
 Contea di Kirchberg – antica contea il cui territorio è oggi compreso in quello di Illerkirchberg (Germania)
 Monastero di Kirchberg – monastero di Sulz am Neckar (Germania)